2 miejscowości w Polsce: 
 Kosmowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe 
 Kosmowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo

Zobacz też: Kosmów